Zkratka BSB může označovat:
 Bandar Seri Begawan – hlavní město Bruneje
 IATA kód Mezinárodního letiště Brasília
 Back-side bus – počítačová sběrnice
 Burgundy School of Business – francouzská obchodní škola
 British Satellite Broadcasting – britská televizní společnost existující v letech 1986–1990

BSB